Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 3. и 5. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој

Титулу освојену у Гетеборгу 1995., одбранио је Иван Педросо са Кубе.

Земље учеснице 
Учествовала су 39 такмичара из 28 земаља.

  Белорусија (1)
  Бенин (1)
  Бразил (1)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Грчка (3)
  Јамајка (2)
  Јапан (2)
  Јерменија (1)
  Јужна Кореја (1)
  Канада (2)
  Кина (2)
  Кинески Тајпеј (1)
  Куба (1)
  Литванија (1)
  Мароко (1)
  Пољска (2)
  Португалија (1)
  Румунија (2)
  Русија (2)
  Свазиленд (1)
  Сенегал (1)
  САД (2) 
  Словенија (1)
  Србија и Црна Гора (1)
  Украјина (1)
  Француска (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди

Најбољи светски резултати у 1997. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку удаљ пре првенства (3. августа 1997), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 8,05 м. Норму су прескочила 4 такмичара (КВ), а осталих 8 се квалификовал на основу постигнутог резултата (кв).

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
Финале је одржано 5. августа.

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за мушкарце отвореном после 6. Светског првенства 1983—1997.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на светским првенствима на отвореном у скоку удаљ за мушкарце

Референце

Спољашње везе 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном